Inseln im Wind steht für:

 Inseln über dem Winde
 Inseln über dem Winde (Antillen)